Margaret Smith Court ha battuto in finale Billie Jean Moffitt 8-6, 7-5.

Teste di serie 

 Margaret Smith Court (Campionessa)
 Maria Bueno (quarti di finale)
 Ann Jones (semifinali)
 Nancy Richey (quarti di finale)

 Billie Jean Moffitt (finale)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Carol Graebner (quarti di finale)
 Norma Baylon (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1965